In Nederland
 Dominicanenklooster (Berg en Dal), ook wel Mariaconvent
Dominicanenklooster (Haarlem), ook wel Predikherenklooster
 Dominicanenklooster (Huissen)
Dominicanenklooster (Maastricht)
Dominicanenklooster (Sittard)
Dominicanenklooster Mariaweide, in Venlo
Dominicanenklooster (Zwolle)
 In België
 Dominicanenklooster (Brugge)

Zie ook 
 Dominicanenkerk (doorverwijspagina)